Михаљевићи могу бити:

 Михаљевићи (Грађани), село у општини Цетиње, Црна Гора
 Михаљевићи (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ
 Михаљевићи (Бусовача), насеље у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Михаљевићи (Плетерница), насеље града Плетернице, Славонија, Република Хрватска